Adlai Ewing Stevenson
 Adlai Ewing Stevenson II
 Adlai Ewing Stevenson III